Балинт () — венгерская фамилия; вариант имени Валентин. Известные носители:

 Балинт, Андраш (род. 1943) — венгерский актёр.
 
 Балинт, Гаврил (род. 1963) — румынский футболист и тренер.
 Балинт, Ласло (род. 1948) — венгерский футболист. Серебряный призёр Летних Олимпийских игр 1972 года.
 Балинт, Мадьяр (род. 1952) — венгерский политик, социолог, депутат парламента и министр.
 Балинт, Майкл (настоящее имя Михай Бергсман; 1896—1970) — венгерский психиатр и психоаналитик, специалист по групповой психотерапии и групповому психоанализу, с 1939 года живший и работавший в Англии и США.
  (род. 1943) — венгерский историк, действительный член Венгерской академии наук.
 Балинт, Эндре (1914—1986) — венгерский художник.
 Балинт, Эстер (род. 1966) — американская певица и актриса венгерского происхождения, известная ролью в полнометражном дебюте Джима Джармуша, «Более странно, чем в раю» (1984).